Chlystow (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Denis Wladimirowitsch Chlystow (* 1979), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Pawlowitsch Chlystow (1932–1999), sowjetischer Eishockeyspieler